"What Became Of You And I?" er singleudspil nr. 2 fra Treefight For Sunlight's debutplade A Collection Of Vibrations For Your Skull.

Singler fra 2010